Nereid (Bax), compositie voor piano solo van Arnold Bax
Nereïde (maan), een maan van Neptunus